Kæphest har flere betydninger:

 Kæphest – et stykke legetøj.
 Kæphest (begreb)